Хабары — топоним в России:

 Хабары — село в Хабарском районе Алтайского края.
 Хабары — железнодорожная станция (населённый пункт) в Хабарском районе Алтайского края.
 Хабары — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Хабары — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги.